

Musique 
 Radioactive Man est un des pseudonymes du musicien Keith Tenniswood.

Fiction

Personnages 
 Radioactive Man est un personnage fictif de la série télévisée Les Simpson ;
 Radioactive Man est un personnage de comics Marvel.

Épisode 
 Radioactive Man est un épisode de la saison 7 de la série télévisée Les Simpson.